ICRC est un sigle anglosaxon pouvant avoir plusieurs significations :
 La Conférence internationale des églises réformées (pour International Conference of Reformed Churches)
 Le Comité international de la Croix-Rouge (pour International Committee of the Red Cross)
 L'International Cosmic Rays Conference